Ochtum steht für:

 Ochtum, linker Nebenfluss der Weser
 Ochtum (Lemwerder), Ortsteil der Gemeinde Lemwerder, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen